Владимир Григорьевич Барвинский (25 февраля 1850, Шляхтинцы — 3 февраля 1883, Львов) — украинский общественный деятель, издатель, историк, социолог, журналист, писатель (литературные псевдонимы Василий Барвинок, Ришмидинов и др.). Литературный критик и публицист, переводчик. Брат Александра Барвинского.

Биография 
Родился 25 февраля 1850 года в селе Шляхтинцы (теперь Тернопольского района, Тернопольской области) в семье священника. Учился в народной школе родного села, а затем в Тернопольской гимназии (1861—1867). Несчастный случай, произошедший в 14-летнем возрасте, подорвал его здоровье, изолировал от сверстников. С того времени Владимир уединился у книг. Своё детство описал в автобиографической повести «Скошенный цвет» (1877).

1869 — поступил на юридический факультет Львовского университета, который окончил 1872 года. С 1872 г. служил в адвокатских канцеляриях Львова.

Один из соучредителей обществ «Просвещение» (1868) и «Русского Общества Педагогического» (1881).

1876—1880 — редактор журнала «Правда». 1880—1883 — основатель и первый редактор газеты «Дело» (крупнейшей украинской газеты в Галиции, почти непрерывно исходила от 1880 в 1939; г.). Работал и жил в редакции.

Считался одним из лидеров партии народники в Галичине.

30 ноября 1880 — организовал первое украинское народное вече во Львове, участники которого требовали от австрийских властей улучшения государственно-экономического положения галицких украинский, предоставления им политических, экономических, культурных прав.

Барвинский был знаком и поддерживал связи с П. Кулиша, М. Драгоманова, М. Костомаровым.

Умер 3 февраля 1883 года во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище (поле № 3), рядом с гробницей М. Шашкевича. На смерть откликнулись Иван Франко и Корнило Устиянович (И. Франко написал стихотворение «На смерть ок. П. Владимира Барвинского дня 22 января (3 февраля) 1883 г.»). В 1892 году общественность на могиле В. Барвинского поставила надгробный памятник скульптор а С. Левандовски

Творческий и общественный актив 
Под псевдонимом Василий Барвинок опубликовал повести «Скошенный цвет» (1877) и «Сонни мари молодого питомца» (1879). В этих произведениях поднял проблемы жизни украинского Галичины, коснулся болезненных вопросов общественного и национального развития, пытался указать пути выхода из неволи.

Выходил за рамки традиционной «крестьянской» темы своих предшественников и современников, делал прорыв к изображению жизни других слоев общества.

В середине 1870-х годов написал повесть «Несчастная сватовство», где осветил характерные подробности из жизни учительства, чиновничества, духовенства, крестьянства, польской шляхты, в отдельных эпизодах (в частности, в описаниях барского пира) удачно пользовался сатирическими средствами разоблачения.

Повести В.Барвинского, как и ранние рассказы «Тридцать лет трезвости», «Мужик и барин» и «Причудливые нежности», расширяют наши представления о западно прозу 1870-х годов.

В творческом наследии писателя — перепевы сербо-хорватских народных песен «Косово Поле» и «Сон царицы Костыли».

Издал во Львове «Библиотека знаменитых повестей», в которой вышли первые переводы на украинский язык Ч.Диккенса, Е. Золя, Г. Флобера, Е. Ожешко, И. Тургенева («Дым»), Н. Гоголя («Мертвые души»).

Выступал со статьями на политические, общественные, культурно-образовательные и литературные темы в журналах «Дело», «Правда» и с популярными книгами «Просвиты» для крестьян.

Произведения 
 Скошенный цвет (1877, повесть)
 Сонни мари молодого питомца (1879, повесть)
 Несчастная сватовство (повесть)

Примечания

Литература 
 Документы о В. Барвинского из фонда Бучацкого ЦРБ:
 «Моя отрада в работе»: (Триптих о братьях Барвинских) // Качкан В. А. Украинское народоведение в именах: В 2 ч. Ч. 2: учебное пособие  — К., 1995. , — С. 44-62
 
  Палишин С. Родина Барвинских в украинской культуре // Киев. — 1992. — № 3-4. — С. 35-37
  Палишин С. Память рода и народа (о семье Барвинских) // Колокол. — 1993. — № 4-6. — С. 124—129
  Сохацкий Б. «Большое сердце биться перестало …»: 10 лет со смерти Владимира Барвинского // Свобода. — 2003. — 25 февраля. — С.4
  Чопик Р. Иван Франко и смерть Владимира Барвинского // Научные записки: Кн. 2. Ч. 2. — Тернополь, 1997. — С. 197—201.